Эркан — тюркоязычное имя и фамилия.
 Эркан, Аднан (род. 1968) — турецкий футболист, вратарь.
  (1897—1968) — турецкий политик, член 6,10 и 11 созывов Великого национального собрания. Правнук имама Шамиля по материнской линии.
 Эркан, Яшар (1911—1986) — турецкий борец греко-римского и вольного стилей, олимпийский чемпион 1936 года по греко-римской борьбе.